Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Intersport Heilbronn Open 1999, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1999, è stato vinto da Michael Kohlmann e Filippo Veglio. In finale hanno sconfitto Justin Gimelstob e Chris Woodruff con il punteggio di 6-4, 6-7, 7-5.

Teste di Serie

  Sander Groen /  Menno Oosting (quarti di finale)
  Geoff Grant /  Mark Keil (semifinali)

  Aleksandar Kitinov /  Byron Talbot (primo turno)
  Saša Hiršzon /  Gábor Köves (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1999